Robert Wharton ist der Name folgender Personen:

* Robert Wharton (Bischof) (auch Robert Parfew, Robert Parfoye; † 1557), englischer Geistlicher, Bischof von St Asaph
 Robert Wharton (Politiker) (1757–1834), US-amerikanischer Politiker, Bürgermeister von Philadelphia